Kandziora ist der Familienname folgender Personen: 

 Bertram Kandziora (* 1956), deutscher Industriemanager
 Helmut Kandziora (1925–2016), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Kandziora (* 1952), deutscher Musiker, Musikproduzent und Komponist 
 Marcel Kandziora (* 1990), deutscher Fußballspieler